Erenhot – miasto w północnych Chinach
 Erlian – postać w cyklu Opowieści z Narnii